Конфедерация коренных народов Эквадора () или CONAIE, самая большая организация индейцев Эквадора. Создана в 1986. Известен своими маршами протеста. CONAIE был главной движущей силой в свержении президента Лусио Гутьерреса.

Ссылки 
 CONAIE official website
 , by Kenneth Mijeski and Scott Beck
 Ecuadorian Protests, by Duroyan Fertl, ZNet
 Protests halt Ecuador oil exports, BBC article on August 2005 protests

История Эквадора
Народы Эквадора
Организации Эквадора
Индейцы Южной Америки